Az 1994-es wimbledoni teniszbajnokság női versenyét a spanyol Conchita Martinez nyerte az amerikai Martina Navratilova előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Steffi Graf (Első kör)
  Arantxa Sanchez-Vicario (Negyedik kör)
  Conchita Martinez (Bajnok)
  Martina Navratilova (Döntős)
  Jana Novotná (Negyeddöntős)
  Date Kimiko (Harmadik kör)
 - 
  Natalia Zvereva (Első kör)
  Lindsay Davenport (Negyeddöntős)

  Gabriela Sabatini (Negyedik kör)
  Mary Joe Fernández (Harmadik kör)
  Anke Huber (Második kör)
  Zina Garrison Jackson (Negyeddöntős)
  Amanda Coetzer (Negyedik kör)
  Sabine Hack (Első kör)
  Magdalena Maleeva (Második kör)
  Helena Suková (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1